Francis Zamponi (1947-), journaliste et écrivain français ;
 Giuseppe Zamponi (c.1615 – 1662), compositeur italien.
Patronyme italien